Juan Federico de Brandeburgo-Ansbach (en alemán, Johann Friedrich von Brandenburg-Ansbach; Ansbach, 18 de octubre de 1654-ibidem, 1 de abril de 1686) fue margrave de Brandeburgo-Ansbach.

Biografía
Sucedió a su padre, Alberto II, como margrave de Brandeburgo-Ansbach en 1667. Cuando heredó a su padre después de que hubiera muerto, todavía era menor de edad, razón por la cual un gobierno de tutela presidido por el elector Federico Guillermo I de Brandeburgo se hizo cargo de la regencia en su principado. Juan Federico se educó en las universidades de Estrasburgo y Ginebra, y luego realizó su gran gira por Francia, entre otros países.

Cuando alcanzó la edad legal en 1672, asumió el gobierno en Brandeburgo-Ansbach. Juan Federico fue considerado un príncipe tolerante y amable, pero no era muy ambicioso y se hizo dependiente de los consejeros. Continuó con las políticas favorables a los Habsburgo de su padre y aceptó a emigrantes franceses en Ansbach y Schwabach, lo que llevó a un renacimiento económico en el país. Sus inclinaciones musicales, especialmente hacia la ópera y el ballet, así como su pasión por el esplendor causaron problemas financieros.

Se casó con su segunda esposa, Leonor Erdmuta de Sajonia-Eisenach, el 4 de noviembre de 1681. Su hija, Carolina, se casó con Jorge II de Gran Bretaña antes de que llegara a ser rey.

Juan Federico murió de viruela a la edad de 31 años y fue enterrado en la Iglesia de San Humberto de Ansbach.

Descendencia
De la margravina Juana Isabel de Baden-Durlach, hija de Federico VI de Baden-Durlach, y de su esposa, Cristina Magdalena del Palatinado-Zweibrücken:

Leopoldo Federico (29 de mayo de 1674-21 de agosto de 1676), falleció en la infancia.
Cristian Alberto (18 de septiembre de 1675-16 de octubre de 1692), sucedió a su padre como margrave de Brandeburgo-Ansbach. Murió soltero.
Dorotea Federica (12 de agosto de 1676-13 de marzo de 1731), se casó con el conde Juan Reinardo III de Hanau-Lichtenberg y tuvo descendencia, incluyendo a Carlota, esposa del landgrave Luis VIII de Hesse-Darmstadt.
Jorge Federico (3 de mayo de 1678-29 de marzo de 1703), murió soltero.
Carlota Sofía (29 de junio de 1679-24 de enero de 1680), murió en la infancia.

De la princesa Leonor Erdmuta de Sajonia-Eisenach:

Carolina (1 de marzo de 1683-20 de noviembre de 1737), se casó con Jorge II de Gran Bretaña y tuvieron descendencia.
Federico Augusto (3 de enero de 1685-30 de enero de 1685), murió en la infancia.
Guillermo Federico (8 de enero de 1686-7 de enero de 1723), se casó con la duquesa Cristiana Carlota, hija del duque Federico Carlos de Wurtemberg-Winnental, y tuvieron descendencia.

Ancestros

Notas y fuentes 

Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVII (casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden del Elefante